Jacquelin de La Porte des Vaux (1910-1949), officier de marine et résistant français ;
 Xavier de La Porte des Vaux, dit Xavier de La Porte, (né en 1973), journaliste et chroniqueur français.